A temporada da GP2 Series de 2008 começou a 26 de abril de 2008 no Circuito da Catalunha em Barcelona, Espanha. O campeão desta temporada foi Giorgio Pantano. Esta temporada foi a primeira das três próximas edições do campeonato com os novos chassis.

Equipes e Pilotos 
A 19 de outubro de 2007, foi anunciado que as mesmas 13 equipas que tinham competido em 2007 continuam em 2008.

Calendário 2008 

O calendário original foi revelado a 25 de março de 2008 e tinha uma etapa, de 31 de Maio a 1 de junho no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Contudo, a 18 de abril de 2008 foi confirmado que a ronda da GP2 em Valência seria inserida no Grande Prémio da Europa de F1, no novo Circuito citadino de Valência, em vez do Grande Prémio de Valência no circuito Ricardo Tormo.

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipas 

 Quem obteve a Pole Position está em negrito; quem obteve a Pole Position para a Feature Race (a 1ª corrida de cada ronda, ou Corrida Longa) é recompensado com 2 pontos, enquanto que quem obteve a Pole Position para a Sprint Race (a 2ª corrida de cada ronda, ou Corrida Curta), não é recompensado com pontos, pois esta é obtida através da reversão da ordem de chegada dos 8 primeiros na Feature Race (8º na Feature parte de 1º na Sprint).
 Os pilotos que obtiveram a volta mais rápida estão em itálico, ganhando 1 ponto se ficarem classificados nos 10 primeiros.
 Os pilotos que não acabaram a corrida mas ficaram classificados estão assinalados com †.

2008
GP2 Series